Асафов — русская фамилия. Известные носители:
 Асафов, Александр Николаевич (род. 1977) — российский политолог, публицист, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва».
 Асафов, Алексей Николаевич (1886—1933) — советский инженер-конструктор и изобретатель.
 Асафов, Василий Михайлович (1901—1959) — советский военачальник, генерал-майор (1946).
 Асафов, Генрих Алексеевич (1940—2020) — советский и российский художник.
 Асафов, Михаил Васильевич (1950—2018) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2008).
.